Juan Larrea (1782-1847), homme d’affaires et homme politique espagnol.
 Juan Larrea (1895-1980), poète et essayiste espagnol.